Dashan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dashan (köping i Kina, Anhui, lat 32,71, long 116,74), 
 Dashan (köping i Kina, Guizhou, lat 25,51, long 104,65), 

Robotskapade Kinaförgreningar